Гран-прі ФІДЕ серед жінок 2013–14 — серія із шести шахових турнірів, які були частиною відбіркового циклу до Чемпіонату світу з шахів серед жінок 2016. Доля першого місця в загальному заліку гран-прі вирішилась на останньому етапі в місті Шарджа (ОАЕ), де рейтинг-фаворитка в чинна тоді чемпіонка світу Хоу Іфань випередила другу посіяну Гампі Конеру і виграла свою третю поспіль серію гран-прі. І втретє Гампі Конеру фінішувала другою після Хоу Іфань.

Таким чином Хоу Іфань здобула право кинути виклик чинній чемпіонці світу українці Марії Музичук.

Формат турніру 
Для участі в турнірі були відібрані 18 шахісток. Кожна шахістка мала право взяти участь у чотирьох з шести турнірів. Розподіл учасниць за турнірами відбувався на основі їх особистого вибору.

Кожен із турнірів проходив за круговою системою в 11 турів.

За перемогу в окремій партії учасницям нараховували 1 очко, за нічию ½ очка та 0 очок за поразку.

За перемогу на окремому етапі учасниці отримували 160 очок, за 2-е місце — 130, за 3-є — 110, і далі від 90 з кожною сходинкою на 10 менше. При поділі місця учасниці отримували однакову середню кількість очок. До загального заліку йшли лише найкращі три результати.

Кваліфікація 
Відбір учасниць відбувався за такими критеріями:
 Чотири півфіналістки Чемпіонату світу 2012:
  Анна Ушеніна
  Антоанета Стефанова
  Цзюй Веньцзюнь
  Харіка Дронаваллі
 Шість шахісток з найвищим рейтингом серед жінок (взято до уваги середній рейтинг дев'яти рейтинг-листів ФІДЕ від березня 2012 до січня 2013):
  Юдіт Полгар (відмовилась)
  Хоу Іфань
  Гампі Конеру
  Ганна Музичук
  Чжао Сюе
  Нана Дзагнідзе
  Катерина Лагно
 6 номінанток від організаторів:
  Олександра Костенюк (від Женеви)
  Еліна Даніелян (від Діліжана)
  Нафіса Нумінова (від Ташкента)
  Ольга Гіря (від Ханти-Мансійська)
  Бела Хотенашвілі (від Тбілісі)
  Батчимег Тувчинтугс (від Ерденета)
 Дві номінантки від президента ФІДЕ:
  Надія Косинцева (відмовилась)
  Вікторія Чміліте
 Заміна:
  Тетяна Косинцева

Грошові винагороди і кількість очок 
Призовий фонд підвищився від €40 000 до €60 000 за кожне окреме гран-прі, і від €60 000 до €90 000 за результатами в загальному заліку

Розподіл місць у загальному заліку 
При поділі місць у загальному заліку, переможницю визначали за такими додатковими критеріями (у порядку зменшення значимості):
 Кількість четвертих місць.
 Сумарна кількість очок за результати партій у чотирьох турнірах.
 Кількість перших місць.
 Кількість других місць.
 Кількість перемог.
 Жереб.

Розклад 
П'ятий етап переїхав із Тбілісі до курорту Лопота, шостий — із монгольського міста Ерденет до міста Шарджа в ОАЕ.

Відбулись такі шість турнірів:

Перехресні таблиці

Женева 2013 
 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 1st етап, Женева (Швейцарія), 2–16 травня 2013
! !! Учасниця !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Очки !! H2H !! Перемоги !! SB !! TPR !! ГП !! Зміна рейтингу
|-
| 1 || align=left |  || 2505
| X || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 8.0 || 0 || 7 || 39.75 || 2681 || 160 ||+26
|-
| 2 || align=left |  || 2585
| ½ || X || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 7.5 || 0 || 4 || 37.75 || 2636 || 130 ||+8
|-
| 3 || align=left |  || 2517
| 1 || 0 || X || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 6.5 || 0.5 || 4 || 33.00 || 2573 || 100 ||+9
|-
| 4 || align=left |  || 2545
| 0 || ½ || ½ || X || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 6.5 || 0.5 || 4 || 31.25 || 2571 || 100 ||+5
|-
| 5 || align=left |  || 2544
| 0 || ½ || 1 || 0 || X || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 6.0 || 1 || 4 || 29.25 || 2540 || 75 ||+0
|-
| 6 || align=left |  || 2491
| ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || X || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 6.0 || 0 || 2 || 32.00 || 2543 || 75 ||+8
|-
| 7 || align=left |  || 2548
| 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || X || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 5.5 || 0 || 3 || 27.25 || 2508 || 60 ||−6
|-
| 8 || align=left |  || 2617
| 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || X || ½ || 1 || 0 || ½ || 5.0 || 0.5 || 3 || 27.75 || 2470 || 45 ||−22
|-
| 9 || align=left |  || 2491
| 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || X || ½ || 1 || ½ || 5.0 || 0.5 || 2 || 25.50 || 2481 || 45 ||−2
|-
| 10 || align=left |  || 2522
| 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || X || ½ || 1 || 4.5 || 0 || 1 || 22.00 || 2446 || 30 ||−12
|-
| 11 || align=left |  || 2298
| 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || X || ½ || 3.5 || 0 || 1 || 17.25 || 2397 || 20 ||+18
|-
| 12 || align=left |  || 2463
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || X || 2.0 || 0 || 0 || 9.75 || 2254 || 10 ||−27
|}
Бела Хотенашвілі перемогла на першому гран-прі в Женеві, а також виконала свою третю гросмейстерську норму

Діліжан 2013 
 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 2-й етап, Діліжан (Вірменія), 15–29 червня 2013
! !! Учасниця !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Очки !! H2H !! Перемоги !! SB !! TPR !! ГП
|-
| 1 || align=left |  || 2597
| X || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 8.0 || 0 || 5 || 42.75 || 2667 || 160
|-
| 2 || align=left |  || 2593
| 0 || X || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 7.0 || 1 || 4 || 36.75 || 2594 || 120
|-
| 3 || align=left |  || 2550
| 0 || ½ || X || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 7.0 || 0 || 5 || 34.50 || 2598 || 120
|-
| 4 || align=left |  || 2526
| 0 || 0 || 1 || X || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 6.0 || 0 || 5 || 30.00 || 2534 || 90
|-
| 5 || align=left |  || 2499
| ½ || ½ || ½ || 1 || X || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 5.5 || 0 || 1 || 31.00 || 2505 || 80
|-
| 6 || align=left |  || 2531
| 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || X || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || 5.0 || 1 || 2 || 26.00 || 2471 || 60
|-
| 7 || align=left |  || 2316
| 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || X || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 5.0 || 1 || 2 || 24.50 || 2490 || 60
|-
| 8 || align=left |  || 2492
| ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || X || ½ || ½ || 1 || ½ || 5.0 || 1 || 1 || 26.25 || 2474 || 60
|-
| 9 || align=left |  || 2436
| ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || X || ½ || 1 || ½ || 4.5 || 1.5 || 1 || 24.50 || 2447 || 30
|-
| 10 || align=left |  || 2511
| ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || ½ || ½ || X || ½ || ½ || 4.5 || 1 || 2 || 23.50 || 2440 || 30
|-
| 11 || align=left |  || 2475
| 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || X || 1 || 4.5 || 0.5 || 1 || 24.00 || 2444 || 30
|-
| 12 || align=left |  || 2531
| ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || X || 4.0 || 0 || 0 || 22.25 || 2405 || 10
|}

Ташкент 2013 
 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 3-й етап, Ташкент (Узбекистан), 17 вересня — 1 жовтня 2013
! !! Учасниця !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Очки !! SB !! TPR !! ГП
|-
| 1 || align=left |  || 2607
| X || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 8.0 ||39.25 || 2637 || 160
|-
| 2 || align=left |  || 2514
| 1 || X || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 7.0 || 35.00 || 2572 || 120
|-
| 3 || align=left |  || 2532
| ½ || ½ || X || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 7.0 || 34.50 || 2571 || 120
|-
| 4 || align=left |  || 2475
| ½ || 1 || ½ || X || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 6.5 || 34.00 || 2543 || 85
|-
| 5 || align=left |  || 2533
| 0 || 0 || 1 || 1 || X || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 6.5 || 32.75 || 2533 || 85
|-
| 6 || align=left |  || 2535
| 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || X || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 6.0 || 33.50 || 2505 || 70
|-
| 7 || align=left |  || 2495
| 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || ½ || X || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 5.5 ||25.75 || 2477 || 55
|-
| 8 || align=left |  || 2439
| ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || X || ½ || ½ || 1 || 1 || 5.5 || 25.25 || 2482 || 55
|-
| 9 || align=left |  || 2470
| 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || X || ½ || ½ || 1 || 5.0 ||23.75 || 2448 || 40
|-
| 10 || align=left |  || 2496
| ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || X || 1 || 1 || 4.5 || 19.75 || 2413 || 30
|-
| 11 || align=left |  || 2293
| 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || X || 1 || 3.0 || 13.50 || 2325 || 20
|-
| 12 || align=left |  || 2307
| 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || X || 1.5 || 9.50 || 2173 || 10
|}

Ханти-Мансійськ 2014 
 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 4-й етап, Ханти-Мансійськ (Росія), 8–22 квітня 2014
! !! Учасниця !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Очки !! SB !! TPR !! ГП
|-
| 1 || align=left |  || 2618
| X || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 8.5 ||43.00 || 2695 || 160
|-
| 2 ||  align=left |  || 2450
| 0 || X || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 7.0 || 35.50 || 2602 || 130
|-
| 3 || align=left |  || 2527
| ½ || 0 || X || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || 6.5 || 34.00 || 2558 || 110
|-
| 4 || align=left |  || 2543
| ½ || 1 || ½ || X || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 6.0 || 33.50 || 2527 || 85
|-
| 5 || align=left |  || 2560
| ½ || 0 || 0 || ½ || X || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 6.0 || 29.50 || 2526 || 85
|-
| 6 || align=left |  || 2550
| 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || X || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 5.5 || 25.00 || 2491 || 65
|-
| 7 || align=left |  || 2489
| ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || X || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || 5.5 ||29.50 || 2496 || 65
|-
| 8 || align=left |  || 2552
| ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || X || ½ || 0 || ½ || 0 || 5.0 || 28.75 || 2454 || 45
|-
| 9 || align=left |  || 2501
| 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || X || 1 || 1 || ½ || 5.0 ||24.25 || 2459 || 40
|-
| 10 || align=left |  || 2321
| 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || X || 1 || 1 || 4.0 || 18.50 || 2409 || 30
|-
| 11 || align=left |  || 2496
| 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || X || ½ || 3.5 || 19.50 || 2363 || 15
|-
| 12 || align=left |  || 2340
| 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || X || 3.5 || 18.50 || 2377 || 15
|}

Ольга Гіря виконала свою третю гросмейстерську норму на турнірі.

Лопота 2014 
 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 5-й етап, Лопота (Грузія), 19 червня — липня 1, 2014
! !! Учасниця !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Очки !! Direct Encounter|H2H !! Victories !! SB !!TPR !! ГП
|-
| 1 || align=left |  || 2629
| X ||1 ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ || ½|| 1|| 1|| 1|| 9.0 || 0 ||7 ||45.00 ||2773 ||160
|-
| 2 ||  align=left|  || 2532
| 0 || X ||1||½ ||1||½||1||½ ||1||½|||0|||1|| 7.0 || 1|| 5 || 34.75 ||2622 ||120
|-
| 3 || align=left|  || 2460
|  ½ ||0|| X ||½||½||½||1||1||0||1||½||1|| 7.0|| 0 ||  4 || 34.00 || 2628 ||120
|-
| 4 || align=left |  ||2541
|  0 ||½||½|| X ||0||½||½||1||½||1||1||1|| 6.5||0 ||4 ||29.00 ||2584 ||90
|-
| 5 || align=left |  || 2488
|0 ||0||½||1|| X ||½||½||0||1||1||½||1|| 6.0||0.5 ||4 ||27.75 ||2560 ||75
|-
| 6 || align=left |  || 2503
|½ || ½ || ½ || ½ || ½ || X || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 6.0||0.5 ||2 ||30.75 ||2558 ||75
|-
| 7 || align=left |  || 2561
| 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || X ||½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 5.5||1.5 ||3 ||23.75 ||2517 ||50
|-
| 8 || align=left |  ||2613
|½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || X || ½ || ½ || 0 || 1 || 5.5||1.0 ||3 ||28.75 ||2512 ||50
|-
| 9 || align=left |  || 2532
| ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || X || ½ || 1 || 1 || 5.5||0.5 ||3 ||27.25 ||2520 ||50
|-
| 10|| align=left |  || 2538
| 0 || 0 || 0 ||  0|| 0 ||½ ||½ || ½ || ½ || X ||½ || 1 || 3.5||0 ||1 ||14.25 ||2386 ||30
|-
| 11|| align=left |  || 2518
| 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 ||1 || X || ½ || 3.0||0 ||1 ||16.75 ||2346 ||20
|-
| 12|| align=left |  || 2332
|  0 || ½ || 0 ||0 || 0 || 0 || 0 ||0 ||0 || 0 ||1 || X || 1.5||0 ||1 ||6.50 ||2229 ||10
|}

Цзюй Веньцзюнь виконала свою третю гросмейстерську норму.

Шарджа 2014 
 {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 6th етап, Шарджа (ОАЕ), 24 серпня – 7 вересня 2014
! !! Учасниця !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Очки !! Рейтинг Change !!TPR !! ГП
|-
| 1 || align=left |  || 2559
| X ||½ ||1 || ½ ||1 ||½ ||1 ||½ || 1|| ½ || 1|| 1|| 8.5 || +19 ||2696 ||145
|-
| 2 ||  align=left|  || 2661
| ½ || X ||½||½ ||1||½||1||½ ||1||1|||1|||1|| 8.5 || +4 ||2687||145
|-
| 3 || align=left|  || 2521
|  0 || ½ || X ||1||½||½||1||1||0||1||½||1|| 7.0|| +5 || 2551 ||87.5
|-
| 4 || align=left |  ||2508
|  0 || ½ ||½|| X ||0||½||½||1||½||1||1||1|| 6.5|| +7 || 2552 ||87.5
|-
| 5 || align=left | || 2487
|0 ||0||½||1|| X ||½||½||0||1||1||½||1|| 6.0|| +11 || 2554 ||87.5
|-
| 6 || align=left |  || 2346
|½ || ½ || ½ || ½ || ½ || X || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 6.0|| +64|| 2567 ||87.5
|-
| 7 || align=left |  ||2598
| 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || X ||½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 5.5|| -17 || 2481||60
|-
| 8 || align=left |  || 2490
|½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || X || ½ || ½ || 0 || 1 || 5.5|| -5 || 2459||50
|-
| 9 || align=left |  || 2494
| ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || X || ½ || 1 || 1 || 5.5|| -10 || 2427 ||40
|-
| 10|| align=left |  || 2461
| 0 || 0 || 0 ||  0|| 0 ||½ ||½ || ½ || ½ || X ||½ || 1 || 3.5|| -15 || 2361 ||30
|-
| 11|| align=left |  || 2315
| 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 ||1 || X || ½ || 3.0|| +2 || 2336 ||20
|-
| 12|| align=left |  || 2446
|  0 || ½ || 0 ||0 || 0 || 0 || 0 ||0 ||0 || 0 ||1 || X || 1.5|| -33 || 2174 ||10
|}

Батчимег Тувчинтугс виконала свою першу гросмейстерську норму.

Загальний залік гран-прі 
Найнижчий із чотирьох результатів прописом не взято до уваги при підбитті підсумків. Хотенашвілі захопила лідерство після 1-го етапу, потім Гампі Конеру вийшла уперед вигравши два етапи підряд. Хоу Іфань обійшла Гампі Конеру на останньому етапі.

Два перші місця ті самі, що й у попередніх циклах гран-прі.

Notes
 Надія Косинцева відмовилась від участі у серії гран-прі і її замінила наступна резервна шахістка з найвищим рейтингом, Тетяна Косинцева.
  Вікторія Чміліте відмовилась від участі в Ташкенті через хворобу і її замінила Гулісхан Нахбаєва.
  Антоанета Стефанова замінила Еліну Даніелян у Ханти-Мансійську.
  Олександра Костенюк і Катерина Лагно помінялись місцями на 5-му і 6-му етапах.
  Вікторію Чміліте і Катерину Лагно замінили Аліна л'Амі і Джу Чен на 6-му етапі.

Див. також 
 Гран-прі ФІДЕ серед жінок 2011/2012, попередня серія
 Гран-прі ФІДЕ серед жінок 2015/2016, наступна серія

Примітки

Посилання 
 FIDE Grand Prix: Official site 
 Гран-прі ФІДЕ серед жінок 2013—2014: Regulations
 Fondation Neva Women Grand Prix — Женева, Швейцарія 2013: Final Ranking 

2013 у шахах
2014 у шахах
Гран-прі ФІДЕ